

Geografia 
 Liechtenstein
 Steg – località del comune di Triesenberg (Oberland)

 Svizzera
 Steg – ex comune ora frazione di Steg-Hohtenn, comune nel distretto di Raron Occidentale (Canton Vallese)
 Steg-Hohtenn – comune nel distretto di Raron Occidentale (Canton Vallese)
 Steg im Tösstal – frazione di Fischenthal, comune nel distretto di Hinwil (Canton Zurigo)

Altro
 Steg – videogioco del 1992

 In Steven Universe la fusione tra Steven e Greg